

Низовське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Низовське сільське поселення — сільське поселення, Вельський район, Архангельська область